Härjångssjöarna är ett par sjöar i Åre kommun i Jämtland och ingår i Indalsälvens huvudavrinningsområde:

Härjångssjöarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699589-134170), sjö i Åre kommun 
Härjångssjöarna (Undersåkers socken, Jämtland, 699608-134093), sjö i Åre kommun 

Insjöar i Indalsälvens avrinningsområde
Insjöar i Jämtland
Insjöar i Åre kommun